Magneetstrip, zwarte strook op een betaalkaart die gegevens kan opslaan.
 Magneetkaart (Siemens), nooit ingevoerd betaalsysteem voor het Nederlandse openbaar vervoer. Voorloper van de OV-chipkaart.